Santapauinda är ett släkte av svampar. Santapauinda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Santapauinda